Квенштедт — немецкая фамилия и топоним:

Фамилия 
 Квенштедт, Иоанн-Андрей — лютеранский схоластик.
 Квенштедт, Фридрих Август — немецкий геолог и минералог.

Топоним 
 Квенштедт — город в Германии.